Tao of the Dead è il settimo album in studio del gruppo musicale rock statunitense ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, pubblicato nel 2011.

Tracce

Collegamenti esterni